Чермошной — название нескольких населённых пунктов:
 Чермошной — хутор в Октябрьском районе Курской области.
 Чермошной — посёлок в Фатежском районе Курской области.